TED ou Transferência eletrônica disponível — transação bancária
 TED (conferência) — fundação dos Estados Unidos que promove conferências

Desambiguações de siglas